GNV peut faire référence à :
 gaz naturel pour véhicules, du gaz naturel utilisé comme carburant automobile ;
  ;
 glaucome néovasculaire ;
 Grandi Navi Veloci, une compagnie maritime italienne.

Code IATA des aéroports